Copia e incolla
 Copia anastatica
 Copia conforme
 Copia conforme all'originale
 Copia per conoscenza
 Copia per conoscenza nascosta
 Copia di sicurezza
 Copia forense
 Copia privata

Geografia 
 Copia, colonia romana dedotta nel 194 a.C.

Divinità 
 Copia, divinità romana.

Musei 
 Copia, museo situato a Napa, in California.

Musica 
 Copia, album di Eluvium del 2007.

Altri progetti